Burinski [burínski] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Бури́нский):

 Aleksander Janovič Burinski, ruski fizik in kozmolog.
 Jan Burinski (1901 – 1982), igralec
 Jevgenij Fjodorovič Burinski (1849 – 1912), ruski kriminalist in fotograf.
 Stanislav Vasiljevič Burinski, ruski kemik.
 Zahar Aleksejevič Burinski (1784 – 1808),  ruski pesnik in prevajalec.